Джеймс Родни Филлипс (, 1942 — 19 сентября 1969, Веллингтон) — новозеландский шахматист.

Воспитанник О. Сарапу.

Победитель чемпионатов Новой Зеландии 1956 / 57 (1—2 с А. Фенеридисом), 1957 / 58 и 1964 / 65 гг. Чемпион острова Северный 1958 (1—2 с О. Сарапу), 1959 и 1960 гг. Является самым молодым шахматистом, побеждавшим в чемпионате Новой Зеландии: в январе 1957 г. ему было 14 лет.

Участник чемпионата Великобритании 1967 г. (во время учебы в ).

В 1959 и 1961 гг. представлял Новую Зеландию на юниорских чемпионатах мира. В 1959 г. играл в финале А, в 1961 г. не смог выйти в главный финал, но победил в финале В.

Трагически погиб в сентябре 1969 г. Его тело было выловлено из воды в гавани Веллингтона. Основной версией гибели шахматиста было названо самоубийство.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Р. Филлипса в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Р. Филлипса на сайте 365Chess
 Личная карточка Дж. Р. Филлипса на сайте 365Chess (другая)

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Умершие в Веллингтоне
Самоубийцы